Това е списък на почетните граждани на Горна Джумая, от 1950 година Благоевград.

Бележки